Томас Лёфквист (; род. 4 апреля 1984; Висбю, Швеция) — шведский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Sky Procycling. В 2009 году выиграл этап № 1 на Джиро д’Италия.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Швеции
Велогонщики по алфавиту